Ри́чард Э́нтони «Чич» Мари́н (, ) — американский комедийный актёр мексиканского происхождения, получивший известность и популярность, участвуя в комическом дуэте «Чич и Чонг».

Биография и карьера 
Родители — Оскар Марин, полицейский, и Эльса Мельса, секретарь. Марин окончил Университет штата Калифорния в Нортридже.

Хотя родители и были высококультурными людьми, Чич оставался уличным латиноамериканским подростком.

В детстве Чич Марин создал музыкальную группу, собрав её из одноклассников. Сочиняя песни, Чич увлекся стихами ещё больше, чем музыкой. Потом стихи стали пародийными, начали переходить в прозу, каламбуры, скетчи.
В 1960-х, будучи противником войны во Вьетнаме, Марин отправляется в Ванкувер, где встречает Томми Чонга. В 1968 году на свет появляется комический дуэт «Чич и Чонг». Начинал он с пятиминутных выступлений в клубе, принадлежавшем Чонгу. Через несколько лет «Чич и Чонг» выступали уже разогревающей командой во время американского турне The Rolling Stones. А в 1972 году они получили «Грэмми» в номинации «Лучший альбом в жанре музыкальной комедии». В 1984 году дуэт распался.

В 1970-х — женился, вместе с супругой удочерили девочку из приюта.

Также, в 1998 году участвовал в записи альбома Follow the Leader группы KoRn.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета штата Калифорния в Нортридже